Ke (kana) - um dos kana japoneses que representam um mora
.ke - o código TLD (ccTLD) na Internet para o Quênia.

Desambiguação